Dandelion steht für:
 Dandelion – Eine Liebe in Idaho, US-amerikanischer Spielfilm aus dem Jahr 2004

 Dandelion (US-amerikanische Band), US-amerikanische Grunge-Band 1989–1996
 Dandelion (französische Band), französische Psychedelic-Folk-Band 1979–1983

 Dandelion Records, ein Musiklabel

 Dandelion, die englische Bezeichnung für Löwenzahn (Taraxacum) bzw. „Pusteblume“ von französisch dent-de-lion
 Dandelion („Pusteblume“), ein Lied der britischen Rockband The Rolling Stones; siehe Singles Collection: The London Years#Titelliste